Næstved Boldklub er en fodboldklub fra den sydsjællandske by Næstved. Klubben spiller i sæsonen 2022/23 i 1. division. Næstved Boldklub blev stiftet den 1. oktober 1996 og er den professionelle overbygning af moderklubben Næstved Idræts Forening (Næstved IF). Næstved IF blev stiftet 5. marts 1939 efter en sammenlægning af Næstved IK og Næstved BK, som blev stiftet i 1924.

Historie 
Næstved IF spillede i den næstbedste række, 2. division, fra 1948 til 1960 og igen fra 1964. I 1971 vandt klubben 2. division. Fra 1972 til 1996 spillede Næstved IF - bortset fra en enkelt sæson (1977) - i den bedste række. To gange blev det til sølv, i 1980 og 1988, mens det fire gange blev til en tredjeplads.

Tættest på at vinde mesterskabet var Næstved IF i 1980 med Torben Storm som træner, hvor holdet i sidste runde med en sejr over KB kunne vinde guld. 20.315 tilskuere på Næstved Stadion så Peter Bonde bringe Næstved foran, men tre minutter før tid udlignede KBs Hans Aabech, og københavnerne snuppede guldet.

I 1990erne var klubben konstant i økonomiske vanskeligheder og måtte kæmpe hårdt for at blive i Superligaen, som klubben rykkede ud af for sidste gang i 1996. I 2000 spillede Næstved Boldklub i 2. division (tredjebedste række) for første gang i 37 år.

Klubben har en enkelt gang spillet sig i pokalfinalen. Det var i 1994, hvor Næstved IF tabte til Brøndby IF efter straffesparkskonkurrence.

Spilledragt og stadion 
Klubben spiller i grønne trøjer, hvide bukser og grønne strømper. På stadion er installeret varme i banen. I 2019 blev der installeret nyt lysanlæg for 9 millioner kroner for at møde kravene om minimum 1000 lux i NordicBet Ligaen.

Ærkerivaler 
Ærkerivaler er Nykøbing FC (tidligere B1901) og Slagelse B&I. Andre rivaler er Herfølge Boldklub og Køge Boldklub (de to klubber er nu fusioneret i HB Køge).

Historiske begivenheder 

 2003 Danmarksmestre i indendørs fodbold
 1996 Næstved Boldklub etableres som professionel overbygning på moderklubben Næstved IF
 1994 Sølvmedaljer i DBU Pokalen (Brøndby IF – Næstved IF 3-1, efter straffe) (Klub-tilskuerrekord: 26.300 tilskuere i Parken)
 1988 Sølvmedaljer
 1987 Europamestre i indendørs fodbold (Futsal) med finalesejr på 7-0 over belgiske ZVK Hasselt
 1986 Bronzemedaljer
 1981 Bronzemedaljer
 1980 Sølvmedaljer (Tilskuerrekord: 20.315 tilskuere på Næstved Stadion) (Næstved IF mod KB, 16. november 1980)
 1975 Bronzemedaljer
 1972 Bronzemedaljer
 1939 Klubben (Næstved IF) stiftes ved sammenlægning af Næstved IK og Næstved Boldklub

Førstehold

Trøjenummer 7 
Den 12. juni 2006, kollapsede Næstveds midtbanespiller Rasmus Green pludselig under træningen, og blev på trods af hurtige genoplivningforsøg fra både medspillere, fysioterapeut og læge, erklæret død ved ankomsten til Næstved Sygehus. Trøjenummer 7 er derfor fredet.

Tidligere sæsoner

Tilskuerstatistik

Noter

Ekstern kilde/henvisning 
 Næstved Boldklubs officielle hjemmeside

 
Etableret i 1996